Флаг муниципального образования «Жига́ловский район» Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 марта 2011 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6774.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из семи горизонтальных полос (с отношением 33:2:2:2:2:2:2), разделённых фигурными линиями в форме остроконечных волн — верхней широкой полосы, разделённой по восходящей диагонали на зелёную и красную части, и шесть узких вдоль нижнего края, попеременно белых и голубых; посередине воспроизведена жёлтым и белым цветами ладья под парусом, идущая на вёслах и изображённая плывущей по нижним шести полосам; вверху у древка воспроизведён жёлтым цветом, идущий обернувшийся соболь».

Символика 
Флаг Жигаловского района разработан на основе герба Жигаловского района и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные особенности и традиции.

Карбас — символ судостроения. В Жигаловском районе, ввиду его удалённости от областного центра (более 400 км) и больших расстояний между соседними районами, а также учитывая, что основной транспортной артерией является река Лена и её притоки Тутура и Илга, было развито строительство различного вида плавсредств, в том числе карбасов (грузовая лодка). В настоящее время одним из основных предприятий района является Верхне-Ленский район водных путей и судоходства — филиал Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства (Жигаловский судостроительный завод) — один из старейших не только в Сибири, но в России.

Парус, наполненный ветром, — символ движения вперёд, символ новых побед и свершений.

Соболь — символизирует богатство здешних мест пушным зверем — белкой, соболем, горностаем. Именно пушнина, которую часто называли «мягким золотом», привлекала в Сибирь отважных первопроходцев.

Низ полотнища, состоящий из трёх серебряных и трёх лазоревых остроконечных полос, подобных речным волнам, символизирует собой реки Лену, Илгу и Тутуру, основные водные артерии района.

Голубой цвет (лазурь) также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, божественной мудрости, благородства, мира.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду, лесные богатства района и хорошую экологию.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника. Только через большой труд можно добиться развития района, в том числе освоения газоконденсатных месторождений и добычи редкоземельных элементов.

Примечания 

Флаги с изображением корабля
Флаги с изображением соболя